Peronista puede referirse a:
 Peronismo, corriente política tercerposicionista fundada por Juan Domingo Perón.
 El Partido Justicialista, partido principal de dicha corriente.
 Sus vertientes históricas:
 Juventud Peronista, fundada en 1957 por Gustavo Rearte junto a otros jóvenes militantes argentinos que se planteaban colaborar con la resistencia obrera a la dictadura militar que tomó el poder en 1955, derrocando al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y proscribiéndolo.
 Peronismo ortodoxo, sector mayoritario, durante la década de los 70, que se apoyaba en un régimen extremo.
 Menemismo, sector que apoyó a Carlos Menem.
 Neoperonismo, impulsada por algunos peronistas que a partir de 1955, defendieron la doctrina justicialista desde la proscripción.
 Sus vertientes actuales:
 Kirchnerismo, movimiento de la familia Kirchner.
 Peronismo disidente, formado en 2005 por dirigentes del Partido Justicialista opuestos a los gobiernos de Kirchner.